

Geografia
 Maddock – centro abitato degli Stati Uniti, situato nella Contea di Benson nello Stato del Dakota del Nord

Persone
 Charlie Maddock – taekwondoka britannica
 James Maddock – cantautore britannico
 John Maddock – ex cestista australiano
 Joe Maddock – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Ormonde Maddock Dalton – storico dell'arte inglese
 William Maddock Bayliss – fisiologo britannico